NGC 5780 (другие обозначения — MCG 5-35-24, ZWG 164.41, PGC 53275) — галактика в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5780
Волопас (созвездие)